Op Wimbledon 2019 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van donderdag 11 tot en met zaterdag 13 juli 2019 in de Londense wijk Wimbledon.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Diede de Groot uit Nederland was als eerste geplaatst.

Daarnaast waren er nog twee Nederlandse deelneemsters: Aniek van Koot (3) en Marjolein Buis (4). Buis verloor in de eerste ronde van landgenote De Groot.

Van Koot versloeg achtereenvolgens het tweede reekshoofd, de Japanse Yui Kamiji in de halve finale, en landgenote De Groot in de finale. Daarmee won zij haar eerste Wimbledon-titel, na verloren finales in 2016 en 2018. Het was haar derde grandslamtitel in totaal, de eerste sinds 2013, toen zij de beste was op het Australian Open en het US Open.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie enkelspel tussen haakjes.

Externe links 
 Toernooischema Wimbledon
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2019